Mendez kan syfta på följande:

 Méndez, en chilensk-svensk artist
 Mendez (Cavite), kommun i Filippinerna
 Méndez (kommun), kommun i Mexiko